Vouillé (Deux-Sèvres)
 Vouillé (Vienne)
 Vouillé-les-Marais